Ава Элис Мюриэль Астор (; 7 июля 1902 — 19 июля 1956) — американская светская львица, наследница и член семьи Астор.

Биография 
Ава Элис Мюриэль Астор родилась 7 июля 1902 года в Манхэттене (Нью-Йорк). Она была вторым ребёнком и единственной дочерью в семье миллионера Джона Джекоба Астора IV и его первой жены Авы Лоули Уиллинг, красивой, образованной и избалованной наследницы из Филадельфии. В сентябре 1911 года после развода родителей вместе с матерью переехала в Англию, где жила в её таунхаусе на Гросвенор-сквер в Мейфэре, Лондон (с октября по апрель) и в загородном поместье, Саттон-Плейс, в Гилфорде, Суррей (с мая по сентябрь). Образование получила в средней школе Ноттинг Хилл.

Личная жизнь 
24 июля 1924 года Ава вышла замуж за князя Сергея Платоновича Оболенского, сына генерала Платона Сергеевича Оболенского, в часовне Савойи в Лондоне. Брак считался событием сезона в Англии того года.

Её брат Винсент подарил ей каменную резиденцию возрождения Палладио в своём имении недалеко от Райнбека, Нью-Йорк. Дом находился к северу от собственного «Казино Фернклифф» («Астор Кортс»), а также выходил на реку Гудзон. Ава назвала дом «Мариенрух» и сохранила название дома на протяжении всей своей жизни. В браке с Сергеем Оболенским Ава родила двоих детей: 
Князь Иван Сергеевич Оболенский (15 мая 1925 — 29 января 2019)
Княгиня Сильвия Сергеевна Оболенская (18 мая 1931 — 27 июня 1997) 
В 1932 году Ава развелась с Сергеем.

Асторы